Freia, une déesse majeure dans la mythologie germanique et nordique ;
 Freia (chocolat), une entreprise norvégienne ;
 (76) Freia, un astéroïde de la ceinture principale ;

Voir aussi 
 Freya